TWX steht für:
 WarnerMedia (NYSE:TWX), US-amerikanisches Medienunternehmen
 Teletype Wide-area eXchange

twx steht für:
 Tewe (ISO-639-3-Code), Dialekt von Shona (Sprache) in Simbabwe und Mosambik

Abkürzung